

Села:
 Орлове — , Вітебський район
 Орлове — , Смолевицький район

Села:
 Орлове — Дніпропетровська область, Дніпровський район (до 2020 року — Солонянський район)
 Орлове — Запорізька область, Мелітопольський район
 Орлове — Кіровоградська область, Голованівський район (до 2020 року — Новоархангельський район)
 Орлове — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)

Села:
 Орлове — Новгородська область, Новгородський район
 Орлове — Новгородська область, Холмський район

Див. також 
 Орлово